Максимовское - название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Максимовское — деревня в Устюженском районе.
 Максимовское — деревня в Череповецком районе.
 Максимовское — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Максимовское — деревня в Родниковском районе.

Костромская область 
 Максимовское — деревня в Сусанинском районе.

Смоленская область 
 Максимовское — деревня в Монастырщинском районе.

Тверская область 
 Максимовское — деревня в Удомельском районе.

Ярославская область 
 Максимовское — деревня в Рыбинском районе, на реке Коровка.
 Максимовское — деревня в Рыбинском районе, на реке Черёмуха.
 Максимовское — бывшая деревня в Тутаевском районе, находившаяся недалеко от деревни Никольское.
 Максимовское — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Максимовское сельское поселение